Der Begriff Innbrücke bezeichnet folgende Brücken:

 Innbrücke Ehring, Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Mühldorf–Freilassing
 Innbrücke Königswart, Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Rosenheim–Mühldorf zwischen Soyen und Gars
 Innbrücke Jettenbach, Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Rosenheim–Mühldorf zwischen Jettenbach und Waldkraiburg
 Innbrücke (Arlbergbahn), Eisenbahnbrücke der Arlbergbahn in Landeck
 Innbrücke Neuötting, Bauwerk der Bundesautobahn 94 nördlich von Neuötting
 Innbrücke Vulpera/Tarasp, Hochbrücke im bündnerischen Unterengadin
 Innbrücke (Braunau–Simbach), Brücke zwischen Braunau und Simbach über den Inn
 Eisenbahnbrücke Simbach–Braunau, Eisenbahnbrücke der Bahnstrecken München–Simbach und Neumarkt-Kallham–Braunau
 Innbrücke (Innsbruck), auch Alte Innbrücke, Straßenbrücke über den Inn in Innsbruck